Józsi György (1949) labdarúgó (Zalaegerszegi TE), edző, sportvezető
 Józsi György (1983) labdarúgó (Zalaegerszegi TE, Ferencváros)